Станция Дюсакен () — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог, расположенная в Дюсакен.

История

Примечания 

Железнодорожные станции Казахстана